Miejscowości w USA:
 Elbow Lake – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Elbow Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Elbow Lake (ang. Elbow Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant